Чемпионат Испании по футболу 1934/1935 — 7-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Бетис Баломпи» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 12 клубов. Было сыграно 132 игры и забит 541 гол.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Овьедо» — «Эспаньол»  — 8:3
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Расинг Сантандер» — «Бетис Баломпи»  — 0:5
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Аренас»  — 8:0

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика www.rsssf.com

1935
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1934 году
Спорт в Испании в 1935 году